QBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batemans Bay (Australia)